El término Zúbov  puede referirse a:

Personalidades 

Aleksandr Aleksándrovich Zúbov (*1934), antropólogo ruso.
Aleksandr Nikoláyevich Zúbov (1727-1795), senador ruso.
Alekséi Zúbov (1682-1741), grabador ruso.
Andrei Zúbov (1946-1981), Escenografo Argentino naturalizado.
Alexis Zúbov (1979), Diseñador Gráfico Argentino.
Andréi Zúbov (*1952), historiador y politólogo ruso.
Fiódor Zúbov (†1689), pintor de iconos ruso.
Gennadi Zúbov (*1977), futbolista ucraniano.
Grigori Zúbov (1910-1944, conductor de tanque soviético, Héroe de la Unión Soviética.
Iván Zúbov (1667-?), grabador ruso.
Iliá Zúbov (*1923), militar soviético.
Konstantín Zúbov (1888-1956), actor, Artista del pueblo de la URSS.
Matvéi Zúbov (Siglo XVII), militar ruso.
Nikolái Aleksándrovich Zúbov (1763-1805), noble ruso.
Nikolái Nikoláyevich Zúbov (siglo XIX) (†1881), militar ruso.
Nikolái Nikoláyevich Zúbov (siglo XX) (1885-1960), almirante ruso y soviético.
Pável Zúbov (1862-1921), científico ruso.
Platón Aleksándrovich Zúbov (1767-1822), príncipe ruso, favorito de Catalina II.
Platón Pávlovich Zúbov (1796-1857), escrito ruso.
Serguéi Zúbov (1970), jugador de hockey ruso.
Valerián Zúbov (1771-1804), general ruso.
Valeri Zúbov (*1953), político ruso.
Vasili Zúbov (1900-1963), historiador ruso.
Víktor Zúbov (1914-1982), pedagogo ruso.
Vladímir Zúbov (1930-2000), matemático ruso.

Localidades 

Zúbov (Rusia), localidad de Rusia.
Véase Zúbiv para las localidades de Ucrania con este topónimo.

Otros  
 (10022) Zubov, un asteroide del cinturón principal.